Лавровский сельсовет

 Лавровский сельсовет — в Мордовском районе Тамбовской области
 Лавровский сельсовет — в Козельском районе Калужской области (упразднён в 2010 году)
 Лавровский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (1929—1939)
 Лавровский сельсовет — в Себежском районе Псковской области (до 26 января 1995 года)
 Лавровский сельсовет — в  Печорском районе Псковской области (до 26 января 1995 года)